Die Gambrinus Liga 2001/02 war die neunte Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde vom 28. Juli 2001 bis 10. Mai 2002 mit einer Winterpause vom 1. Dezember 2001 bis 7. Februar 2002 ausgetragen.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Am letzten Spieltag kam es zum Fernduell zwischen Slovan Liberec und FK Viktoria Žižkov. Während Slovan das Spiel bei Bohemians Prag mit 1:2 verlor, hielt Viktoria bis vier Minuten vor Abpfiff ein 0:0 bei Slavia Prag und war zu diesem Zeitpunkt Tabellenerster. Dann zerstörte Pavel Kuka mit seinem Tor zum 1:0-Sieg für Slavia die Hoffnung der Viktorka auf den ersten Meistertitel. Den gewann Slovan Liberec mit einem Punkt Vorsprung vor dem Meister der letzten fünf Jahren, Sparta Prag.

Slovan Liberec und der Zweitplatzierte Sparta Prag qualifizierten sich für die Champions League. Pokalsieger FK Viktoria Žižkov, FK Marila Příbram, Slovan Liberec und SK Sigma Olmütz über die Fair-Play-Wertung spielten im UEFA-Pokal. FK Teplice, FC Stavo Artikel Brünn und 1. FC SYNOT starteten im Intertoto Cup.

SFC Opava stieg in die Druhá fotbalová liga ab, FK Drnovice musste wegen finanzieller Probleme in die MSFL.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Slovan Liberec 

 Zu den 53 Torschützen von Slovan kamen noch zwei Eigentore hinzu.

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02